Technikum steht für:

 ehemalige Schul- und Hochschulformen der technischen Bildung, siehe Ingenieurschule
 Fachhochschule Technikum Wien, technische Fachhochschule
 Technikum Winterthur, Departement „School of Engineering“ der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
 Technikum (Chemische Industrie), eine Einrichtung der Forschung und Vorproduktion
 Technion Haifa
 Technikum Lage, ehemalige private Ingenieurschule in Lage (Lippe), Nordrhein-Westfalen
 Technikum Mülheim an der Ruhr, Eventlocation
 Technikum Münder (Technicum Münder), 1874 in Bad Münder am Deister (Niedersachsen) eröffnete städtische Fachschule für Bauhandwerker und -ingenieure, Architekten, Maschinenwerkmeister und -ingenieure, Mühlenbauer und Geometer

Siehe auch:
 Polytechnikum